Гималова Марьям Гильметдиновна (22 июня 1922 года, село Дуван-Мечетлино, Мечетлинский район БАССР— 24 июня 2006 года,Уфа) — педагог-методист, литературовед, ученый. Кандидат педагогических наук (1961), Заслуженный учитель школы РСФСР (1987). Заслуженный учитель Башкирской АССР (1969). Отличник просвещения РСФСР (1967, 1976). Отличник народного образования Республики Башкортостан (1994).

Биография 
Марьям Гималова родилась 22 июня 1922 года в селе Дуван-Мечетлино Мечетлинского района Башкирской АССР.

Окончила Дуван-Мечетлинскую среднюю школу, затем Башкирский государственный педагогический институт имени К.Тимирязева по специальности «башкирский язык и литература».

В 1949—1958 годах работала учительницей башкирского языка и литературы в средней школе№ 9 города Уфы ([Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Р.Гарипова), в которой учились дети погибших на войне фронтовиков .

Одним из её учеников в те годы был Рамиль Гарипов из Салаватского района республики. Марьям Гильметдинова была педагогом, который вовремя разглядел поэтический дар юного Гарипова и создала необходимые условия для развития литературных способностей своего ученика. Учитель, тонко чувствующий литературу, и поэтически одаренный ученик не ограничиваются общением в стенах школы. Между ними устанавливается переписка. В одном из писем, адресованных Марьям Гималовой, юный Рами(ль) пришет:
 «Как здорово, что здесь можно позагорать на солнце. А как дивна Юрюзань! Лицезреть ночной лес, алую маковую зарю, восход солнца, переговаривающиеся между собой, как в сказке, сосны, наблюдать, как встречают ласковый рассвет «осины-джигиты» и «берёзки-девицы» в красных одеяниях с серебристыми блёстками росы – это уже само по себе счастье. Такое блаженство, как будто тобой сотворён какой-то необыкновенный, потрясающий стих! Усыпанные ягодами, словно накрытые красным чекменём лужайки, черёмуха, сладкие вишнёвые заросли! Вдыхая до головокружения напоённый всевозможными ароматами чистейший воздух, ты валяешься среди полевых цветов и смотришь ввысь – в бездонное и безоблачное лазурное небо…»

В годы работы в школе М.Гималова щедро делится своим педагогическим опытом с учителями, публикует статьи по методике преподавания башкирской литературы. Как опытного педагога, имеющего склонность к исследовательской деятельности, Марьям Гильметдиновну пригласили в Башкирский филиал научно-исследовательского института национальных школ.

В 1958—1991 годах М.Гималов работала старшим научным сотрудником Башкирского филиала научно-исследовательского института национальных школ.
Научные труды Марьям Гильметдиновны посвящены методике преподавания башкирской литературы в школах и педагогических училищах.

Научные труды 
Автор более 200 научных работ, учебно-методического пособия, учебников по башкирской литературе для башкирских школ .
 Изучение родных литератур в национальных школах РСФСР. Л., 1982;
 Изучение в школе творчества Баязита Бикбая Уфа, 1964;
 Изучение произведений башкирских писателей в VI—VII классах. Уфа, 1972;
 Методическое пособие по башкирской литературе для X класса. Уфа, 1972;
 Методика преподавания башкирской литературы в V—XI классах. Уфа, 1994.

Литература 
 Мечетлинский район Республики Башкортостан: энциклопедия / Редкол.: Ю. Ю. Султанов (гл.ред.), Н. Ф. Ахкамова (сост.), Г. К. Бикташева (отв.ред.) и др. — Уфа: Мир печати, 2010. — 284 с.:илл. ISBN 978-5-9613-0148-9

Ссылки 
 Равиль Бикбаев. Рами http://vatandash.ru/index.php?article=1739
 Эпоха за эпохой http://brgi1.narod.ru/History.html

Примечания 

Родившиеся в Мечетлинском районе
Выпускники Башкирского государственного университета
Кандидаты педагогических наук
Литературоведы СССР